Queisser oder Queißer ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Traugott Queisser (1800–1846), deutscher Posaunist und Violinist
 Gerlinde Queißer (* 1947), deutsche Plastikerin und Innenarchitektin
 Grete Jahr-Queißer (1899–1978), deutsche Malerin und Grafikerin
 Hans-Joachim Queisser (* 1931), deutscher Halbleiterphysiker
 Max Manfred Queißer (1927–2016), deutscher Maler und Kultursoziologe
 Wolfgang Queißer (* 1936), deutscher Mediziner, Onkologe und Hochschullehrer

Queisser oder Queißer bezeichnet auch:

 Queisser Pharma, mittelständisches Pharmaunternehmen mit Sitz in Flensburg